Барон де Пуанти́с (неверно Пуанти; ) — именование французских аристократов из рода Сен-Жан, барон де Пуантис (de Saint-Jean, baron de Pointis). Самые известные из них:

 Пуантис, Жан-Бернар де (Jean-Bernard de Pointis; 1645—1707) — морской адмирал и корсар;
 Сен-Жан, Франсуа Жозеф де (François Joseph de Saint-Jean; 1744—1825) — военный маршал, участник нескольких войн.

См. также 
Родовые имения семьи Сен-Жан де Пуантис в департаменте Верхняя Гаронна региона Юг — Пиренеи:
 Пуантис-де-Ривьер (Pointis-de-Rivière);
 Пуантис-Инар (Pointis-Inard).